Пенкина — женская форма русской фамилии .

Известные носители 
 Пенкина, Зинаида Михайловна (1861—1888) — первая русская женщина-библиограф, ученица В. И. Межова.
 Пенкина, Светлана Александровна (1951—2016) — советская актриса.